Das American League Wild Card Playoff 2017 war das Baseball-Spiel zwischen den beiden Wild-Card-Gewinnern der American League. Der Sieger dieses Spieles trat in den American League Division Series 2017 gegen den besten Divisionsieger der AL an. Es wurde nur ein Spiel ausgetragen, dieses fand am 4. Oktober 2016 statt.

Die Paarung lautete:
 New York Yankees (2. AL East, 91–71) gegen Minnesota Twins (2. AL Central, 85–77)

Weiterer Verbleib in der Postseason 
Siehe Hauptartikel: MLB 2017, NLWC 2017, NLDS 2017, ALDS 2017, NLCS 2017, ALCS 2017, World Series 2017

Spielzusammenfassung 
Dienstag, 3. Oktober 2017, 20:00 EDT im Yankee Stadium, New York City, New York

Einzelnachweise 

2017
Baseball 2017
Sportveranstaltung in der Bronx
Minnesota Twins
New York Yankees